Preston Smith (1823–1863) - militare statunitense, generale per i confederati, morto durante la battaglia di Chickamauga
Preston Smith (1912-2003) - politico statunitense, 40º governatore del Texas
Preston Smith (1992) - giocatore di football americano statunitense